A 1990-es önkormányzati választások első fordulóját szeptember 30-án, második fordulóját pedig október 14-én bonyolították le valamennyi magyar településen. A rendszerváltásnak köszönhetően ekkor került sor a tanácsrendszer lebontására Hajdúnánáson is.

A választáson a legtöbb mandátumot az SZDSZ szerezte meg, összesen 4-et (a listás szavazatok 17%-át kapta a párt). 3 mandátumot szerzett az FKGP (18%), 2-2 mandátumot nyert az MSZP (14%) és a KDNP (8%), és 1-1 képviselőt delegálhatott a testületbe az Ipartestület (11%), a Fidesz (10%), az MDF (10%), valamint a Bocskai SE (6%). 4 független képviselő lett a testület tagja. Az alakuló ülésen Boros Miklóst (SZDSZ) választották meg a képviselők a város polgármesterévé.

A választás rendszere 
A tanácsrendszerről az új önkormányzati rendszerre való áttérésről szóló törvényeket 1990 augusztusának elején fogadta el az országgyűlés. A törvények értelmében a települések legfőbb döntéshozó szerve a tanács helyett a képviselő-testület, a település elsőszámú vezetője pedig immár nem a tanácselnök, hanem a polgármester lett.

Az új választási rendszer szerint a 10 ezer főnél népesebb településeken a polgárok csak a képviselőkre adhatták le a szavazataikat, a polgármester megválasztása a képviselő-testület hatáskörébe tartozott.

A képviselők száma a lakosság számához igazodott. Hajdúnánásnak ebben az évben 19 ezer lakója volt, ezek alapján 19 fős képviselő-testületet alakíthatott meg. A képviselőket úgynevezett kétszavazatos rendszerben választották. A tizenkilencből 10-et egyéni választókerületekben, 9-et pedig listán választhattak meg a választópolgárok.

Egyéni jelölt állításához a választókerületi polgárok 1%-ának az ajánlására volt szükség. Listát az a szervezet indíthatott, amelyik legalább két egyéni jelöltet állított.

Ha az első fordulóban a részvétel nem érte el a 40%-ot, akkor második fordulót kellett tartani. Az egyéni választókerületekben az érvényességen túl arra is szükség volt, hogy a legtöbb szavazatot kapó jelölt a szavazatok legalább egynegyedével bírjon – ennek hiányában szintén második fordulót kellett tartani. A második fordulóban nem voltak sem érvényességi, sem eredményességi feltételek.

Választókerületek 

A képviselő-testület létszáma 1990-ben 19 fő volt. A szabályok szerint a települési képviselő-testületek létszáma a település lakosságszámához igazodott. A választópolgárok száma 1990-ben 13.682 fő volt, a lakosságszám pedig 19.198 fő.

A képviselők közül tízet az egyéni választókerületekben választhattak meg a polgárok, kilenc fő a jelölő szervezetek listáiról nyerte el a mandátumot.

Tedej településrész a 10. választókerület része volt.

Előzmények 
Az utolsó tanácsi választásokat 1985. június 8-án tartották (a 40-es körzetben pótválasztást kellett tartani június 22-én). 43 képviselő szerzett mandátumot, mindannyian egyéni választókerületből (valamint 35 póttag). A június 17-i alakuló ülésen ismét Papp Imrét választották meg a tanács elnökévé, az elnökhelyettes Bódi Jánosné, a vb-titkár pedig újfent Medgyesiné dr. Gombos Éva lett (aki a rendszerváltás után a város jegyzője is volt 2006-ig). Papp Imrét saját kérésére 1986 októberében felmentették, őt Polonkai László váltotta a poszton ügyvezető elnökként. Az 1987. május 16-i időközi választáson a 26-os körzetben Gut Istvánné, a 44-esben pedig Polonkai László szerzett mandátumot, akit a választást követő tanácsülésen meg is választottak elnökké. A tanács utolsó ülését 1990. szeptember 10-én tartották.

Oláh Zoltán, a Nánási Újság újságírója 1990 nyarán háromrészes cikksorozatban szólaltatta meg azokat a személyeket, akiket a helyi közvélemény lehetséges polgármesterjelöltként tartott számon. Fontos megjegyezni, hogy ekkor még nem volt elfogadott törvény az önkormányzatokról, illetve az önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztásáról, így sok volt a bizonytalanság. Ennek több interjúalany is hangot adott.

 Polonkai László (48) tanár, a Városi Tanács elnöke 1986-1990 között: tekintve, hogy az akkor már megjelent törvénytervezetben sok volt a bizonytalansági tényező a polgármester választásának módját és a képviselő-testület összetételét illetően is, így nem tudott nyilatkozni arról, indul-e a polgármesteri posztért.
 Papp Imre (53) tanár, a Városi Tanács elnöke 1984-1986 között: bár többen is megkeresték, de akkori nyilatkozata szerint nem akarta vállalni a jelöltséget.
 Patai István (45) népművelő-könyvtáros, moziüzemvezető: két feltételhez kötötte jelöltségét: legyen közvetlen polgármester-választás, ugyanis ellenkező esetben a képviselő-testület tagjai fogják leosztani egymás között a pozíciókat. A másik pedig, hogy tisztázódjon le az önkormányzatok vagyonának, anyagi hátterének kérdése, tekintve, hogy anyagi háttér nélkül semmit nem lehet tenni.
 Tarr Sándor (64) nyugdíjas, a Városi Tanács elnöke 1965-1984 között, okleveles mezőgazdász: bár többen is megkeresték, nyilatkozata szerint csak akkor lett volna hajlandó indulni, ha érzi a városlakók többségének támogatását, álláspontja szerint ugyanis csak így tudott volna segíteni a város lakosságának ebben a kritikus időszakban. Kizárólag független jelöltként lett volna hajlandó indulni akkor is, ha esetleg több párt is támogatta volna.
 Dr. Kricsfalussy István (52) ügyvéd, az MDF helyi csoportjának vezetője: hülyeségnek nevezte azt a feltevést, hogy polgármester-jelöltként indul. Szerinte amiatt gondolták, hogy indul a jelöltségért, mert benne volt az MDF vezetésében.
 Dr. Éles András (36), a Hajdúnánási Állami Gazdaság jogásza: indulását attól tette függővé, hogy sikerül-e megszerezni az aláírásokat. Beszélt arról, hogy ilyen lehetőség csak egyszer adódik az ember életében, ezzel együtt azonban a felelősség is nagy, ugyanis egy eddig járatlan utat kell kitaposni. Kizárólag független jelöltként lett volna hajlandó elindulni.
 Molnár Sándor (49) műszaki tanár a helyi Kőrösi Gimnáziumban: meglepődött az újságírói megkeresésen, ugyanis más személy ez ügyben őt nem kereste. Szerinte paraszti származása, illetve maga és apósa gazdálkodói tevékenysége okán hozták összefüggésbe a nevét a hozzá közel álló párttal.
 Dr. Pappné Bernád Judit közgazdász, a Ventifilt igazgatója: bár MDF-körökben elfogadott volt a személye, sőt, támogatták is volna, nem vállalta a jelöltséget.
 Kalmár Imre (65) nyugdíjas, a Városi Tanács elnökhelyettese 1972-1975 között, előtte-utána tanácsi osztályvezető: 40 évi közszolgálat után még érzett magában annyi erőt, hogy elinduljon a jelöltségért. Szerinte az államigazgatás külön szakma, és felelőtlenség, hogy "dilettáns" emberek jelöltessék magukat polgármesternek, ugyanis ezt a feladatot nem lehet hozzá nem értéssel elvállalni, a városlakók nem kísérleti nyulak. Álláspontja szerint a választás módja közömbös, a legfontosabb a tiszta kéz és a szakértelem.
 Ádám László (55) tanár, a 125. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (ma Csiha Szakgimnázium) igazgatója: nem kapott megkeresést, de ha kapott volna sem vállalta volna. Megítélése szerint az akkori helyzetben mindenképpen fiatal ember lett volna polgármesternek való.
 Bódi László (46) agrármérnök, a Hajdúnánási Állami Gazdaság igazgatója: nem voltak polgármesteri ambíciói, nem is tudott arról, hogy szóba került volna a neve.
 Dr. Diószegi Sándor (39) jogász, a Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság vezetője: nem ambicionálta a polgármesteri posztot, továbbra is a kapitányságon kívánta szolgálni a várost.
 Dr. Papp Imre (43) jogász, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője: bár nem tudott arról, hogy felmerült a neve a posztra, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy nem felejtették el őt a városban. Pár évvel korábban szívesen vette volna a jelölést, de ekkor már nem kívánt indulni a polgármesteri posztért.

Jelöltek

Képviselőjelöltek

Egyéni választókerületi jelöltek 

Dőlt betűvel szerepelnek azok a képviselőjelöltek, akik visszaléptek a második forduló előtt. Mivel ezen a választáson még gyakori jelenség volt, hogy független egyéni képviselőjelöltek szerepeltek valamely szervezet listájára is felkerültek, ezért esetükben zárójelben szerepel az a jelölő szervezet, amelynek listáján szerepeltek.

Listák

Polgármesterjelöltek 
A képviselő-testület alakuló ülésén két jelölt közül választhattak a képviselők: az egyik jelölt Boros Miklós pénzügyi osztályvezető volt, aki az SZDSZ listájáról került a testületbe. A másik jelölt Papp Imre tanár volt, aki a 8. körzet független képviselője volt, ezen kívül az Ipartestület listáján is szerepelt. 1984 és 1986 között a Városi Tanács elnöke volt.

A szavazás menete 
A választás első fordulóját 1990. szeptember 30-án, vasárnap bonyolították le. Mivel a részvételi arány nem érte el a 40%-ot egyik választókerületben sem, így mind a 10 körzetben második fordulót kellett tartani október 14-én. A választópolgárok mindkét fordulóban reggel 6 órától kezdve adhatták le a szavazataikat, egészen a 18 órás urnazárásig.

Részvétel 

Az alig 30 százalékos részvétel elmaradt a 40%-os küszöbtől, egyik körzetben sem lett érvényes a választás, ugyanez igaz a listás szavazásra is. A képviselői helyek sorsa így a két héttel későbbi második fordulóban dőlt el, ahol némileg magasabb volt a részvétel.
A pártok képviselői megdöbbenésüknek adtak hangot a rossz első fordulós részvétel miatt. Mindannyian másban látták az alacsony aktivitás okait: volt, aki szerint a pártok kampánya nem volt elég jó, volt, aki az emberek érdektelenségét emelte ki, illetve egy olyan magyarázat is született, miszerint az előző rendszerből maradt beidegződések miatt nem ment el az emberek többsége szavazni.

Eredmény

Képviselő-választások

Egyéni választókerületi eredmények 
Mivel a Nánási Újságban csak a győztes jelöltekre leadott szavazatok számát közölték, ezért a többi jelölt szavazatszáma a Hajdú-Bihari Naplóban közreadott százalékos eredmények alapján becsült adat. Az érvénytelen első forduló után nem közölt a helyi lap szavazatszámokat, a megyei lap adta közre a százalékos eredményeket.

Listás eredmények 
1990-ben listára is szavazhattak a választópolgárok, a kilenc mandátumot a szavazatok arányában osztották ki.

7 szervezet delegálhatott listáról képviselőt a testületbe: az FKGP és az SZDSZ 2-2, az MSZP, az Ipartestület, a FIDESZ, az MDF és a KDNP pedig 1-1 mandátumot szerzett.

Összesítés (második forduló)

Polgármester-választás

A megválasztott önkormányzat

A választás után 
A legnagyobb frakciót az SZDSZ alakíthatta meg 4 fővel (listán 17%-ot szerzett a párt), az FKGP 3 (18%), az MSZP (15%) és a KDNP (8%) 2-2, az Ipartestület (11%), a FIDESZ (10%), az MDF (10%) és a Bocskai SE (6%) 1-1 főt delegálhatott a testületbe. Az egyéni választókerületekben a legtöbb szavazatot a független jelöltek kapták, 4-en jutottak közülük mandátumhoz. A megválasztott képviselők szeptember 18-án vették át mandátumukat egy kivétellel: a 9. körzetben bejelentés érkezett a választási eredmény ellen, így Mészáros János ekkor még nem vehette át a mandátumát. Mivel a bejelentést a testület október 29-i megalakulásáig nem sikerült kivizsgálni, így a 19 helyett csak 18 képviselő tette le az esküt. A művelődési központban tartott alakuló ülésen a körzet egyik lakója felszólalásában amellett érvelt, hogy a polgármestert nem lehet megválasztani, ugyanis az ő választókerületükben még nincs képviselő. A jogszabályok szerint azonban ez nem akadály, így a testület elfogadta a napirendet kibővítve az alpolgármester megválasztásával. Eztuán a képviselő-testület meg is vonta a hozzászólás jogát a vendégektől. A polgármester személyére két jelölés érkezett: az Ipartestület képviselője Papp Imre tanárt javasolta a posztra, aki 1984 és 1986 között már vezette a várost tanácselnökként. Az SZDSZ a harmincéves Boros Miklóst javasolta a posztra, aki korábban a tanácsnál dolgozott pénzügyi osztályvezetőként. Érvelésük szerint lakossági vélemény alapján gazdasági szakembernek kell ellátnia a polgármesteri feladatokat, a jogi tudás úgyis ott van a jegyzőnél. Végül 12-6 arányban Boros Miklóst választotta meg a testület polgármesterré. Az alpolgármester személyére három javaslat érkezett: dr. Éles András, Úri Sándor és Papp Imre, utóbbi viszont nem vállalta a jelöltséget. 11-5 arányban Éles András mellett döntött a testület. Megyei közgyűlési küldöttként Nyakas Gábort, Úri Sándort és Bódi Lászlót választották meg a képviselők, közülük utóbbi lett a megyei közgyűlés helyben megválasztott tagja. Az ülést követően Papp Imre lemondott képviselői mandátumáról. Döntését azzal indokolta, hogy "ebben" a képviselő-testületben nem kíván dolgozni. Mészáros János november 30-án vehette át mandátumát. 1993 szeptemberében történt még változás a képviselő-testület személyi összetételeben, amikor is Oláh Zoltán (SZDSZ) halála miatt a megüresedő listás mandátumot Hrotkó Vendel vette át, igaz, ekkor már pártonkívüliként, ugyanis ekkorra már saját bevallása szerint eltávolodott a párttól.

Időközi választás 1991 
Papp Imre lemondása miatt időközi választást kellett tartani a 8. választókerületben. A választás első fordulóját 1991. február 3-án tartották, ami 16,5%-os részvétel mellett érvénytelen lett. A február 17-i második fordulóban 283 érvényes szavazatot adtak le, amelyből 144-et László Sándor kapott (50,88%). László Sándor ezután több mint 15 évig volt a körzet képviselője (1994-től az MSZP színeiben), a 2006-os választáson szoros versenyben kapott ki Buczkó Józseftől, de listáról bekerült a testületbe.

Jegyzetek 

Önkormányzati választások Hajdú-Bihar megyében
1990
Hajdúnánás